Fünfeckturm ist der Name folgender Bauwerke:
Fünfeckturm (Weißenburg), Teil der Stadtbefestigung von Weißenburg in Bayern, Bayern
Fünfeckturm (Nürnberg), Turm an der Nürnberger Burg, Nürnberg, Bayern
Fünfeckturm (Tübingen), Süd-Ost-Turm des  Schlosses Hohentübingen, Tübingen, Baden-Württemberg
Fünfeckturm (Gösting), Turm der Burgruine Gösting, Graz, Steiermark